Hoppener ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Hoppener († nach 1453), urkundlich in Lübeck nachgewiesener Maler
 Simon Hoppener (geboren vor 1532; gestorben 1566), deutscher Amtsschreiber und Rentmeister